Хозя́йка гости́ницы:

 «Хозяйка гостиницы» («Трактирщица») — комедия Карло Гольдони (1753). Ею инспирированы:
 «Хозяйка гостиницы» — опера Антонио Спадавеккиа (1947).
 «Хозяйка гостиницы» — фильм Михаила Названова по мотивам пьесы Гольдони (СССР, 1956).
 «Хозяйка гостиницы» — телефильм Тариэля Велиева, Лютфи Мамедбекова и Адалята Зиядханова (СССР, 1978).
 «Хозяйка гостиницы» — кинокомедия с Адриано Челентано в главной роли (Италия, 1980).
 «Хозяйка гостиницы» — повесть Елены Вентцель.

См. также 
 Трактирщица (значения)